Isla Rasa kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Jason West Cay, ö,

Mexiko 

 Isla Raza, ö, Baja California, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar